Аталаја има више значења:

 Аталаја (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аталаја (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аталаја (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику